La coupe de France 2009-2010 est la  de la coupe de France féminine de handball, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de handball amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de handball.

Le tenant du titre est US Mios-Biganos, vainqueur la saison précédente du Metz Handball.

La finale est remportée par Metz Handball face au Havre AC (27-23). Metz Handball remporte là son cinquième titre dans cette compétition, ce qui constitue à cette date un record.

Déroulement de la compétition

Résultats

Tour préliminaires 
  et  : 
 ??? : 
 du  au  :

Seizièmes de finale

Tableau final 

Source :

Finale

Vainqueur

Références

Voir aussi 
 Coupe de France féminine de handball
 Division 1 2009-2010
 Division 2 2009-2010
 Coupe de la Ligue 2009-2010
 Coupe de France masculine 2009-2010

2010
Handball F
Coupe de France F